Benya bezeichnet:
 Benya (Fluss), Fluss in Ghana
 Benya (Lagune), von dem Fluss Benya gebildete Lagune

Benya ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Benya (1912–2001), österreichischer Politiker

Benya ist der Vorname folgender Person:
 Benya Krik, fiktiver russischer Gangster bei Isaak Babel
 
als Wortbestandteil:
 Benya Kipala, Ort in Burkina Faso
 Benya-Peulh, ebenfalls Ort in Burkina Faso

Siehe auch:
 Benja